1-я стрелковая бригада:
 1-я стрелковая бригада (Российская империя)
 1-я стрелковая бригада (СССР)